Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier I, se dispute du 11 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1994)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Miami
Tennis aux États-Unis en 1994
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1994